Nymf kan syfta på:
 Nymf – ett mytologiskt väsen
 Nymf (entomologi) – ett utvecklingsstadium hos vissa leddjur
 Nymf (fiske) – ett bete som liknar en insektsnymf
 Nymfkakadua, även kallad nymfparakit – en fågelart